Muggental ist der Name folgender Orte:

 Muggental (Gemeinde Fehring), Ortsteil der Stadtgemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Muggental (Gemeinde Pöllauberg), Ortsteil der Gemeinde Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark